Název Lokysta může znamenat:

 Lokysta – řeka v Litvě, v Žemaitsku, levý přítok řeky Jūra
 Lokysta, říčka v Litvě, v Žemaitsku, levý přítok řeky Dubysa